L'Emmerdeuse peut désigner :
 L'Emmerdeuse (2000), film pornographique français réalisé par Fred Coppula ;
 L'Emmerdeuse (2001-2005), série télévisée française réalisée par Michaël Perrotta ;
 L'Emmerdeuse, série télévisée française de documentaires diffusée sur France 2 à partir de .

Voir Aussi